La Primera puede designar a:
La 1 de Televisión Española (canal español denominado La Primera entre 1992 y 2007).
El periódico peruano La Primera (diario).